Яркость — многозначный термин:

 Яркость — отношение силы света, излучаемого поверхностью, к площади её проекции на плоскость, перпендикулярную оси наблюдения
 Яркость — американский фильм-фэнтези 2017 года
 Яркость — характеристика визуального цветовосприятия источника, способного излучать или отражать свет

См. также 

 Баланс белого
 Контрастность
 Насыщенность (цвет)